Штаммхам (Ингольштадт) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Штаммхам (Инн) — коммуна в Германии, в земле Бавария.